«Анже́» (, ) — французский футбольный клуб из одноимённого города. Клуб был основан в 1919 году, гостей принимает на стадионе «». Наивысшим достижением клуба в чемпионате Франции является 3-е место в сезоне 1966/67. Всего в высшем французском дивизионе клуб провёл 28 сезонов. В сезоне 1972/73 участвовал в Кубке УЕФА. С сезона 2015/2016 команда выступает в Лиге 1, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Франции.

История 

Клуб «Анже» был основан в 1919 году. Клуб за всю свою историю существования постоянно опускался и поднимался в классе лиги. Чаще всего клуб был участником третьего дивизиона, но сезон 2006/2007 был последним для них в этом дивизионе.

Клуб дебютировал во втором дивизионе во Франции в 1945 году. В этом сезоне клуб попал в группу Север, на тот момент второй дивизион был разделён на две группы — «Север» и «Юг». «Анже» стал третьим, отставая всего лишь на семь очков от лидера. В общей сложности клуб провёл 23 сезона в высшем дивизионе Франции. После чего в сезоне 2013/2014 клуб вылетает во вторую лигу Франции.

В сезоне 2014/2015 после долгого пребывания во второй лиге клуб снова возвращается в высший дивизион.

В сезоне 2015/2016 команда заняла 9 место по итогу чемпионата в высшем дивизионе.

В сезоне 2016/2017 клуб дошёл до финала Кубка Франции где встретился с «Пари Сен-Жермен».

Домашней ареной «Анже» является стадион «Стад Раймон Копа», который вмещает в себя 19 350 человек. Президентом «Анже» является Саид Шабан, а исполняющим обязанности главного тренера — Абдель Бузама. Основная форма клуба имеет белую футболку с чёрными полосами, белые шорты и гетры.

Достижения 
Чемпионат Франции (Лига 2)
 Бронзовый призёр: 2014/15
Кубок Франции
 Финалист (2): 1956/57, 2016/17

Статистика выступлений с сезона 1998/1999

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#000000" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#000000" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#000000" align="left" |

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Франции
ФК «Анже»